Jesper Christiansen kan hentyde til flere personer:

 Jesper Christiansen (maler) (født 1955) – en dansk maler og grafiker.
 Jesper Christiansen (fodboldspiller, født 1978) – en tidligere fodbolmålmand, som har spillet for bl.a Danmarks fodboldlandshold og F.C. København og nuværende målmandstræner.
 Jesper Christiansen (fodboldspiller, født 1980) – en dansk angriber i fodbold, som har spillet for OB og Randers FC.

Se også
 Jesper Christjansen – en dansk fodboldspiller, som spiller i Brønshøj
 Jesper Christensen (flertydig)